Moussa Gueye (Dakar, 20 februari 1989) is een Senegalees voetballer. Hij staat onder contract bij RFC Seraing.

Statistieken

Senegalees voetballer